Desa Panyingkiran kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Panyingkiran (administrativ by i Indonesien, lat -6,71, long 108,36), Jawa Barat, 
 Desa Panyingkiran (administrativ by i Indonesien, lat -6,81, long 108,19), Jawa Barat, 
 Desa Panyingkiran (administrativ by i Indonesien, lat -6,65, long 108,21), Jawa Barat, 
 Desa Panyingkiran (administrativ by i Indonesien, lat -6,43, long 107,66), Jawa Barat, 
 Desa Panyingkiran (administrativ by i Indonesien, lat -6,22, long 107,35), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar